El Grinch puede hacer referencia a: 

El Grinch, un personaje navideño popular en Estados Unidos creado por el Dr. Seuss;
¡Cómo El Grinch robó la Navidad!, libro infantil escrito por el Dr. Seuss, publicado en 1957 y protagonizado por este personaje;
El Grinch: el Cuento Animado, película de dibujos animados de 1966 basada en el libro, producida por MGM Animation/Visual Arts y dirigida por Chuck Jones;
El Grinch, película de 2000 basada en el libro, dirigida por Ron Howard y protagonizada por Jim Carrey.
El Grinch, película de animación de 2018.